Дми́трий Сазо́нов:
 Сазонов, Дмитрий Валерьевич (род. 1973) — депутат Государственной думы РФ VII созыва.
 Сазонов, Дмитрий Иванович (род. 1963) — протоиерей Русской православной церкви, общественный деятель, церковный историк.
 Сазонов, Дмитрий Михайлович (род. 1933) — профессор Московского энергетического института.
 Сазонов, Дмитрий Петрович (1868—1933) — казак, генерал-лейтенант, участник Белого движения.